Манелис — еврейская фамилия.
 Манелис, Георгий Борисович (1930—2015) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент Российской академии наук.
 Манелис, Наталья Юрьевна (род. 1970) — художница.
 Манелис, Юрий Михайлович (1945—2015) — художник.